Belck ist der Name von:
Hans-Boris Belck (1929–2007), deutsch-brasilianischer Mathematiker und Physiker
Waldemar Belck (1862–1932), deutscher Chemiker und Amateur-Archäologe